Prima Divizie - Gibraltar este primul eșalon din sistemul competițional fotbalistic din Gibraltar.

Istoric
Prima Divizie - Gibraltar a fost organizată pentru prima dată în 1905 de către GAF. Inițial aceasta conținea 8 cluburi, însă cu timpul numărul a crescut. În 1909 liga a crescut la două divizii, iar în prezent are trei divizii în care cluburile promovează și retrogradează. 

Pe 24 mai 2013, Gibraltar a devenit membru deplin al UEFA. Cu toate acestea echipele din Gibraltar mai au de așteptat până la prima participare în cupele europene. Cel mai probabil echipele din Prima Divizie - Gibraltar vor debuta în Liga Campionilor UEFA și în UEFA Europa League în sezonul 2015-2016.

Clasamentul UEFA
Coefiecientul UEFA în 2013

 50  (50)  Prima Ligă (Armenia)
 51  (51)  Vodafonedeildin
 52  (53)  Campionato Sammarinese di Calcio
 53  (52)  Primera Divisió
 54 (-)  Prima Divizie - Gibraltar

Lista campioanelor

1895-96 Gibraltar F.C.
1896-97 Jubilee F.C.
1897-98 Jubilee F.C.
1898-99 Albion F.C.
1899-00 Exiles F.C.
1900-01 Prince of Wales F.C.
1901-02 Exiles F.C.
1902-03 Prince of Wales F.C.
1903-04 Prince of Wales F.C.
1904-05 Athletic F.C.
1905-06 Prince of Wales F.C.
1906-07 nu s-a disputat
1907-08 Britannia F.C.
1908-09 Prince of Wales F.C.
1909-10 South United F.C.
1910-11 South United F.C.
1911-12 Britannia F.C.
1912-13 Britannia F.C.
1913-14 Prince of Wales F.C.
1914-15 Royal Sovereign F.C.
1915-16 nu s-a disputat
1916-17 Prince of Wales F.C.
1917-18 Britannia F.C.
1918-19 Prince of Wales F.C.
1919-20 Britannia F.C.
1920-21 Prince of Wales F.C.
1921-22 Prince of Wales F.C.
1922-23 Prince of Wales F.C.
1923-24 Gibraltar F.C.
1924-25 Prince of Wales F.C.
1925-26 Prince of Wales F.C.
1926-27 Prince of Wales F.C.
1927-28 Prince of Wales F.C.
1928-29 Europa F.C.
1929-30 Europa F.C.
1930-31 Prince of Wales F.C.
1931-32 Europa F.C.
1932-33 Europa F.C.
1933-34 Commander of the Yard F.C.

1934-35 Chief Construction F.C.
1935-36 Chief Constructor F.C.
1936-37 Britannia F.C.
1937-38 Europa F.C.
1938-39 Prince of Wales F.C.
1939-40 Prince of Wales F.C.
1940-41 Britannia F.C.
1942-45 nu s-a disputat
1946-47 Gibraltar United F.C.
1947-48 Gibraltar United F.C.
1948-49 Gibraltar United F.C.
1949-50 Gibraltar United F.C.
1950-51 Gibraltar United F.C.
1951-52 Europa F.C.
1952-53 Prince of Wales F.C.
1953-54 Gibraltar United F.C.
1954-55 Britannia F.C.    
1955-56 Britannia F.C.
1956-57 Britannia F.C.
1957-58 Britannia F.C.
1958-59 Britannia F.C.
1959-60 Gibraltar United F.C.
1960-61 Britannia F.C.
1961-62 Gibraltar United F.C.
1962-63 Britannia F.C.
1963-64 Gibraltar United F.C.
1964-65 Gibraltar United F.C.
1965-66 Glacis United F.C.
1966-67 Glacis United F.C.  
1967-68 Glacis United F.C.   
1968-69 Glacis United F.C.   
1969-70 Glacis United F.C. 
1970-71 Glacis United F.C. 
1971-72 Glacis United F.C. 
1972-73 Glacis United F.C. 
1973-74 Glacis United F.C. 
1974-75 Manchester United F.C.
1975-76 Glacis United F.C. 

1976-77 Manchester United F.C.
1977-78 nu s-a disputat
1978-79 Manchester United F.C.
1979-80 Manchester United F.C.
1980-81 Glacis United F.C.
1981-82 Glacis United F.C.
1982-83 Glacis United F.C.
1983-84 Manchester United F.C.
1984-85 Glacis United F.C.
1985-86 Lincoln Red Imps
1986-87 St Theresas F.C.
1987-88 St Theresas F.C.
1988-89 Glacis United F.C.
1989-90 Lincoln Red Imps
1990-91 Lincoln Red Imps
1991-92 Lincoln Red Imps
1992-93 Lincoln Red Imps
1993-94 Lincoln Red Imps  
1994-95 Manchester United F.C.  
1995-96 St Joseph's F.C.
1996-97 Glacis United F.C.
1997-98 St Theresas F.C.
1998-99 Manchester United F.C.  
1999-00 Glacis United F.C.
2000-01 Lincoln Red Imps
2001-02 Gibraltar United F.C.
2002-03 Lincoln Red Imps
2003-04 Lincoln Red Imps
2004-05 Lincoln Red Imps
2005-06 Lincoln Red Imps
2006-07 Lincoln Red Imps
2007-08 Lincoln Red Imps
2008-09 Lincoln Red Imps
2009-10 Lincoln Red Imps
2010-11 Lincoln Red Imps
2011-12 Lincoln Red Imps
2012-13 Lincoln Red Imps
2013-14 Lincoln Red Imps

Cluburile sezonului 2013/2014 

Gibraltar
Fotbal în Gibraltar